Příjmení Vrzal nosí více významných osobností:

 Augustin Alois Vrzal (1864–1930) – český římskokatolický kněz a překladatel
 Bohumil Vrzal (1940–2004) – český malíř, grafik, textilní výtvarník
 Ivan Vrzal (* 1967) – český politik
 Ondřej Vrzal (* 1987) – český fotbalový obránce
 Vladimír Vrzal (* 1925) – český fotbalový obránce